Aikin ist der Name folgender Personen:

 Arthur Aikin (1773–1854), englischer Chemiker und Mineraloge
 Jesse B. Aikin (1808–1900), US-amerikanischer Musiker
 John Aikin (Unitarier) (1713–1780), englischer Unitarier
 John Aikin (1747–1822), englischer Arzt und Autor
 Laura Aikin, US-amerikanische Sopranistin
 Lucy Aikin (1781–1864), englische Autorin und Biographin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aikin (Maryland), im Cecil County
 Aikin Grove, im Red River County, Texas
 Aikinsville, im Morgan County, Missouri

Sonstiges:
 Aikin Creek, Fließgewässer im Baldwin County, Alabama
 Aikin Island, Insel im Baldwin County, Alabama

Siehe auch:
 Aikins